Лерман (, , , , ) — фамилия.

 Лерман, Абрам Давыдович (1922—1979) — советский футболист и тренер.
 Лерман, Александр Анатольевич (1952—2011) — певец, композитор, солист групп «Аракс», «Веселые ребята», «Скоморохи».
 фон Лерман, Вильгельм (1846—1917) — немецкий юрист, президент суда Баварии (1906—1912).
 Лерман, Галина (?—2013) — польская художница.
 Лерман, Генри (1886—1946) — американский киноактёр, режиссёр эпохи немого кино.
 Лерман, Диего (род. 1976) — аргентинский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Лерман, Драгутин (1863—1918) — исследователь тропической Африки.
 Лерман, Зоя Наумовна (1934—2014) — советский художник-живописец и график.
 Лерман, Иосиф Рафаилович (1905—?) — старший лейтенант государственной безопасности (1935).
 Лерман, Иран (род. 1957) — полковник израильской военной разведки, глава отдела стран Ближнего Востока, профессор и учёный в области государственного управления.
 Лерман, Исраэль (род. 1923) — израильский детский писатель, лауреат премии Андерсена.
 Лерман, Йогев (род. 1991) — израильский футболист.
 Лерман, Лео (1914—1994) — американский журналист, писатель и редактор.
 Лерман, Леон Моисеевич (Исохер-Лейб Мойше-Аронович; 1904—1966) — еврейский советский писатель (идиш).
 Лерман, Леонард Соломон (1925—2012) — американский молекулярный биолог.
 Лерман, Логан (род. 1992) — американский актёр.
 Лерман, Миля (1920—2008) — американский учёный и польский подпольщик, глава комиссии при президенте Джимми Картере по увековечиванию памяти Холокоста.
 Лерман, Моисей Маркович (1905—1993) — советский архитектор.
 Лерман, Ольга (род. 1988) — российская актриса.
 Лерман, Семён Эммануилович (1923—2009) — советский и российский театральный режиссёр, педагог, народный артист РСФСР.
 Лерман, Хильде (род. 1944) — немецкая актриса, сценарист и режиссёр. 
 Лерман, Филип Рафаэль (1895—1958) — американский психиатр и психоаналитик.
 Лерман, Элеанор (род. 1952) — американская поэтесса и новеллист.
 Лерман, Ярослав Иосифович — украинский военачальник, полковник, командир техобеспечения ВВС Украины.

 Москуна-Лерман, Били (род. 1956) — израильская (теле)журналистка.

См. также 
 Лерер (Лейрер)
 Лернер
 Лермантов